

Patronymie
 Charles Kazlauskas (1982- ) est un footballeur américain.
 Gediminas Kazlauskas (1959- ) est un homme politique lituanien. 
 Jonas Kazlauskas (1954- ) est un entraîneur lituanien de basket-ball